Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Aarhus Gymnastikforening nelle competizioni ufficiali della stagione 2016-2017.

Stagione

Rosa

Maglie e sponsor
Lo sponsor tecnico per la stagione 2016-2017 sarà Hummel, mentre lo sponsor ufficiale sarà Ceres. La divisa casalinga è composta da una maglietta bianca con motivi blu, blu con motivi bianchi. Quella da trasferta è invece blu con motivi bianchi su tutta la divisa.

Calciomercato

Stagione

Superligaen 2016-2017

Statistiche
 Vittorie: 6
 Vittorie in casa: 3
 Vittorie in trasferta: 3
 Pareggi: 5
 Pareggi in casa: 3
 Pareggi in trasferta: 2
 Sconfitte: 11
 Sconfitte in casa: 4
 Sconfitte in trasferta: 7
 Gol fatti: 28
 Gol subiti: 32
 Differenza reti: -4
 Miglior marcatore: Duncan (16 gol)
 Miglior vittoria: Aarhus 6-2 Esbjerg, Horsens 1-5 Aarhus
 Peggior sconfitta: Aarhus 0-7 Brøndby
 Vittoria con più gol segnati: Aarhus 6-2 Esbjerg
 Sconfitta con più gol subiti: Aarhus 0-7 Brøndby
 Partita con più gol: Aarhus 6-2 Esbjerg

Note 

2016-2017